Carles Puyol (1978), Spaans voetballer
 Mariano Puyol (1959), Chileens voetballer